Einsdorf steht für:

 Einsdorf, Ortsteil der Stadt Allstedt, im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt

Einsdorf ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Einsdorf, deutsche Bildhauerin und Pädagogin
 Lieselotte Einsdorf (1916–2010), deutsche Malerin und Grafikerin